Tektonika (építőművészet)
 Tektonika (geológia)